Ел Бринкито има више значења:

 Ел Бринкито (Парас), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Бринкито (Ел Иго), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику